Lohmühle ist ein generischer Name:
 Lohmühle, Mühle in der Baumrinde zu Gerberlohe zerkleinert wurde

Lohmühle heißen Stadien:
 Stadion an der Lohmühle, Fußballstadion in Lübeck

Lohmühle heißen Ortsteile:

in Baden-Württemberg:
 Lohmühle (Meßkirch), Einzelhaus im Stadtteil Meßkirch der Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen
 Lohmühle (Starzach), Einzelhaus im Ortsteil Börstingen der Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen
 Lohmühle (Wüstenrot), Wohnplatz im Ortsteil Wüstenrot der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn

in Bayern:
 Lohmühle bei Neustädtlein, Einöde der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Lohmühle (Dürrwangen), Einöde des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach
 Lohmühle (Freising), Siedlung der Stadt Freising, Landkreis Freising
 Lohmühle (Geiselhöring), Einöde auf der Gemarkung Sallach der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen
 Lohmühle (Gunzenhausen), Einöde der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Lohmühle (Krumbach), Einöde auf der Gemarkung Niederraunau der Stadt Krumbach, Landkreis Günzburg
 Lohmühle (Kolitzheim), Einöde der Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt
 Lohmühle (Langenzenn), Weiler der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Lohmühle (Neustadt an der Aisch), nichtamtlicher Ortsteil von Neustadt an der Aisch
 Lohmühle (Oberscheinfeld), Einöde auf der Gemarkung Appenfelden des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Lohmühle (Ostheim), Einöde der Stadt Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Lohmühle (Prichsenstadt), Einöde der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen
 Lohmühle (Schnaittach), Weiler der Gemeinde Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land
 Lohmühle (Tussenhausen), Einzelgehöft des Marktes Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu
 Lohmühle (Weißdorf), Einöde auf der Gemarkung Hallerstein der Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof

in Niedersachsen:
 Lohmühle (Wildeshausen), Ortsteil der Stadt Wildeshausen, Landkreis Oldenburg

in Nordrhein-Westfalen:
 Beyenburger Lohmühle, Teil von Beyenburg, eines Stadtteils der Stadt Wuppertal
 Lohmühle (Unterbruch), Teil von Unterbruch, eines Stadtteils der Stadt Heinsberg
 Lohmühle (Wegberg), in Wegberg, Kreis Heinsberg, im Regierungsbezirk Köln
 Lohmühle (Büren), am südlichen Stadtrand von Büren 

in Schleswig-Holstein:
 Lohmühle (Bendorf), Ortsteil der Gemeinde Bendorf (Holstein), Kreis Rendsburg-Eckernförde

Lohmühle heißen Baulichkeiten und Wüstungen:
 Lohmühle (Aurach), Siedlungsplatz, jeweils hälftig zu Büchenbach und zur Stadt Roth, beide Landkreis Roth, Bayern
 Lohmühle (Bühlertann), Mühlenwüstung unterhalb der Niedermühle der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Lohmühle (Duisburg-Baerl), ehemalige Turmwindmühle im Duisburger Stadtteil Baerl in Nordrhein-Westfalen
 Lohmühle (Köln-Mülheim), ehemalige Wassermühle in Köln-Mülheim, Nordrhein-Westfalen
 Lohmühle Mönchengladbach, denkmalgeschützte ehemalige Windmühle in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Lohmühle (Rüdenhausen), ehemalige Wassermühle in Rüdenhausen, Bayern
 Lohmühle (Wasserberndorf), ehemalige Wassermühle in Geiselwind-Wasserberndorf, Bayern

Lohmühle heißen Haltestellen:
 Lohmühle, Haltestelle der Linie Georgenthal nach Tambach-Dietharz, der ehemaligen Bahnstrecke Georgenthal–Tambach-Dietharz
 Lohmühle, Haltestelle der Linie Nastätten nach St. Goarshausen der ehemaligen Nassauischen Kleinbahn
 Lohmühle, Haltestelle der Bahnstrecke Neudietendorf–Ritschenhausen

Weitere Örtlichkeits- und Bauwerksnamen mit Bestandteil Lohmühle:
 Lohmühlebach, rechter Zufluss der Kinzig (Rhein) an der Oberen Mühle, Stadtteil Ehlenbogen, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lohmühlenbrücke, über den Neuköllner Schiffahrtskanal in Berlin
 Lohmühleninsel, Insel im Berliner Landwehrkanal

Siehe auch:
 Loch (Flurname)
 Lochmühle
 Lohe
 Luhmühle